Stainburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii
 Stainburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire